Qaratau bezeichnet:
 Qaratau, Stadt im Süden Kasachstans
 Qaratau (Schymkent), Stadtbezirk von Schymkent
 Gebirge im Süden Kasachstans, siehe Qaratau (Gebirge)
 Gebirge im Westen Kasachstans, östlich des Kaspischen Meers, siehe Qaratau (Mangghystau)
 das Naturreservat Karatau